Индуизм в Индии исповедует 827 578 868 человек, что составляет 80,5 % от всего населения страны. Подавляющее большинство индуистов в Индии принадлежит к конфессиям вайшнавизм и шиваизм.

История 
Ведийская цивилизация возникла в Индии в период между 2000 и 1500 годами до н. э.. Как следствие, индуизм считается преемником ведийской религии и оказал глубокое влияние на историю, культуру и философию Индии.

Перепись 2001 года 

Согласно официальной переписи населения Индии в 2001 году, доля индуистов составляет 80,5 % от всего населения страны. В 1991—2001 годах наблюдается снижение доли индуистов в штате Манипур с 57 % до 46 %, где произошло возрождение религии Санамахи. Кроме Пенджаба (сикхское большинство), Кашмира (мусульманское большинство) и крупных частей Северо-Восточной Индии — индуисты составляют подавляющее большинство населения.

Примечания